Arondismentul Avesnes-sur-Helpe (în ) este un arondisment din departamentul Nord, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Avesnes-sur-Helpe-Nord (Avenne aan de Helpe-Noord)
 Cantonul Avesnes-sur-Helpe-Sud (Avenne aan de Helpe-Zuid)
 Cantonul Bavay (Bavik)
 Cantonul Berlaimont
 Cantonul Hautmont (Hogeberg)
 Cantonul Landrecies (Landeschie)
 Cantonul Maubeuge-Nord (Mabuse-Noord)
 Cantonul Maubeuge-Sud (Mabuse-Zuid)
 Cantonul Le Quesnoy-Est (Kiezenet-Oost)
 Cantonul Le Quesnoy-Ouest (Kiezenet-West)
 Cantonul Solre-le-Château
 Cantonul Trélon

Comune 

Avesnes-sur-Helpe